Der ATP Orbetello Challenger 2011 war die dritte Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Orbetello. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 18. bis 24. Juli 2011 im Freien ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 21 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 64.000 Euro.

Im Einzel gewann der topgesetzte Italiener Filippo Volandri, der das Finale gegen seinen ungesetzten Landsmann Matteo Viola in drei Sätzen gewann. Dies war der neunte Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste in dieser Saison, nachdem er in dieser schon zwei Finalbegegnungen verlor. Vorjahressieger Pablo Andújar aus Spanien trat nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz konnte die an Position zwei gesetzte Paarung bestehend aus Julian Knowle aus Österreich und Igor Zelenay aus Russland das Finale gegen die beiden ungesetzten Franzosen Romain Jouan und Benoît Paire in zwei Sätzen gewinnen. Dies war Knowles 19. Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour und der erste seit sechs Jahren. Für Zelenay war es der 13. Titel, den er in seiner Karriere in dieser Kategorie im Doppel gewann und der zweite der Saison. Es war ihr erster gemeinsamer Titel. Die italienischen Vorjahressieger Alessio di Mauro und Alessandro Motti schieden an Position vier gesetzt im Viertelfinale aus.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 161 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 168 kB)
 Qualifikations-Turnierplan Einzel auf der Homepage der ATP (PDF; 155 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Orbetello